Limiti ima više značenja:
 Limiti, Chieti
 Limiti, Perugia